Pułki artylerii noszące numer „4”:

 4 Pułk Artylerii – oddział artylerii 8 DZ stacjonujący w Kołobrzegu

Zobacz też:

 4 Pułk Artylerii Lekkiej – pułki artylerii lekkiej
 4 Pułk Artylerii Ciężkiej – pułki artylerii ciężkiej
 4 Pułk Artylerii Mieszanej – oddział artylerii 8 DOW stacjonujący w Kołobrzegu